Золотарёва (Некрасова) Ирина Михайловна (род. 1938) — советская актриса театра и кино, народная артистка РФ (1992).
 Золотарёва, Ирина Михайловна (1931—2002) — антрополог, сотрудник Института этнологии РАН.